Сайхом Мірабі Чану ( 8 серпня 1994) — індійська важкоатлетка, срібна призерка Олімппійських ігор 2020 року, чемпіонка світу, рекордсменка світу .

Результати

Посилання 
 Профіль на сайті IWF

Індійські важкоатлетки
Індійські срібні олімпійські медалісти
срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Чемпіони світу з важкої атлетики